Gallein ist der Name von

 Benjamin Gallein (* 1986), deutscher Koch
 Sofie Gallein (* 1992), belgische Sportlerin